Uribante peut désigner :

Toponymes

Río Uribante : une rivière du pays ;
 Uribante : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Uribante : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité d'Uribante dans l'État de Táchira.

Homonymie de toponyme